Enrique Moya ist der Name folgender Personen:

* Enrique Moya (Maler) (Enrique Moya Albial; 1892–um 1918), chilenischer Maler
 Enrique Moya (Schriftsteller) (* 1958), venezolanischer Schriftsteller